Henri Paris (1821-1902), homme politique français, maire de Reims
 Henri Paris (1935-2021), militaire français